Ресу́рс — 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі необхідності. Грошові цінності, джерела чого-небудь.

 Банківські ресурси — кошти, які є у розпорядженні банків і використовуються ними для активних операцій.
 Бюджетні ресурси — кошти, з яких формується державний бюджет.
 Водні ресурси — придатні для використання людиною запаси поверхневих вод, а також вода льодовиків, водна пара атмосфери та ін.
 Вторинний енергетичний ресурс — енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).
 Вторинні ресурси — матеріали та вироби, які після повного первісного використання (зношування) можуть застосовуватися вторинно у виробництві як вихідна сировина.
 Депозитні ресурси — кошти, розміщені на зберігання в банках на умовах виплати вкладникам процентів.
 Енергетичний ресурс — паливо чи енергія різних видів та параметрів, що використовуються або можуть бути використані в промисловості.
 Природні ресурси
 Земельні ресурси
 Радіочастотний ресурс
 Трудові ресурси
 Фінансові ресурси — сукупність коштів, які перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання.
 Економічні ресурси (фактори виробництва) — капітал, робоча сила, природні ресурси.

2. Засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності.
 Адміністративний ресурс
3. Сумарний наробок об'єкта від початку його експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в критичний стан.
 Довговічність
4. В обчислювальних системах — логічна або фізична частина системи, яка може бути виділена процесу.

 Ресурс комп'ютерної мережі — програмні, технічні, інформаційні та організаційні засоби комп'ютерної мережі, призначені для розв'язання задач користувачів.
 Ресурс системи обробки інформації — засоби системи, які можуть бути виділені процесу обробки даних на певний інтервал часу.

Етимологія 
Ресурс запозичено з  засіб, спосіб, дані, пов'язаного зі старофранцузьким ressourde підійматися, яке походить від  знову підійматися; знову виникати, складається з префікса re- і дієслова surgere — скорочення слова subsregere підіймати; сходити; виникати, утвореного за допомогою префікса sub- під, біля від regere правити, направляти, кидати в ціль.

Див. також 
 Власні ресурси
 Моторесурс

Джерела 
 
 Ізборник (історія, мовознавство, літературознавство) — там Етимологічний словник української мови: В 7 т. т. 5 / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983 — …